Андреас Сеппі був чинним чемпіоном, але він не зміг захистити свій титул, поступившись у півфіналі Михайлові Кукушкіну.
У фіналі Рішар Гаске переміг Михайла Кукушкіна з рахунком 4–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравці 
Перші четверо номерів посіву пройшли у другий раунд без боротьби.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд
2013